Bürgers ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Bürgers (1870–1934), deutscher Landschaftsmaler
 Gertrud Bürgers-Laurenz (1874–1959), deutsche Malerin
 Heinrich Bürgers (1820–1878), deutscher Journalist und Reichstagsabgeordneter
 Ignatz Bürgers (1815–1882), deutscher Jurist und Politiker
 Robert Bürgers (1877–1944), deutscher Politiker (Zentrum)
 Wolter Josef Bürgers (1814–1892), deutscher Kommerzienrat und Landrat

Siehe auch:
 Bürger (Begriffsklärung)
 Burgers